Gualtieri bezeichnet:

 Gualtieri (Emilia-Romagna), eine Gemeinde in der italienischen Reggio Emilia
 Gualtieri Sicaminò, eine Gemeinde auf Sizilien, Italien

Gualtieri ist ein italienischer Familienname folgender Personen:
 Antonio Gualtieri (* um 1580; † Dezember 1649 oder Januar 1650), italienischer Komponist des Barock
 Davide Gualtieri (* 1971), san-marinesischer Fußballspieler
 Ludovico Gualtiero Gualtieri (1706–1761), italienischer Geistlicher, päpstlicher Diplomat und Kardinal
 Niccolò Gualtieri (1688–1744), italienischer Malakologe, Arzt und Botaniker
 Paolo Rocco Gualtieri (* 1961), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Roberto Gualtieri (* 1966), italienischer Politiker und Hochschullehrer
 Vincenzo Gualtieri (* 1993), deutscher Boxer